Soline peut désigner :

Toponymes 
 Soline, une localité de Croatie située dans la municipalité de Bosljevo, comitat de Karlovac ;
 Soline, une localité de Croatie située dans la municipalité de Dobrinj, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
 Soline, une localité de Croatie située dans la municipalité de Sali, comitat de Zadar.

Autre 
 Soline, un prénom féminin.
 Éditions Soline, à Courbevoie

Homonymie de localités